O rio Itaqueri é um rio brasileiro do estado de São Paulo. 

Nasce e corta o município de Itirapina, sendo que sua nascente está localizada na Serra de Itaqueri, no distrito de Itaqueri da Serra.

Itaqueri, Rio
Itirapina